Il toponimo Sântimbru può rifverirsi a diverse località della Romania:

Sântimbru, comune del distretto di Alba
Sântimbru, comune del distretto di Harghita